linie metra:
 2 w Baku
 U2 w Berlinie
 M2 w Budapeszcie
 2 w Paryżu